Die Abkürzung NWF steht für:
 Nordwestdeutscher Fahrzeugbau
 National Wildlife Federation, eine Umweltschutzorganisation in den Vereinigten Staaten
 Naturwissenschaftliches Forum / Liechtenstein Scientific Society
 Werbefernsehen und Werbefunkgesellschaft GmbH, ein Tochterunternehmen des Norddeutschen Rundfunks, heute NDR Media GmbH

Abkürzung